«Поклонение волхвов» — популярный библейский сюжет в живописи.

 «Поклонение волхвов» — картина Леонардо да Винчи
 «Поклонение волхвов» — картина Рембрандта
 «Поклонение волхвов» («Жемчужина Брабанта») — триптих Дирка Баутса
 «Поклонение волхвов» — картина Рогира ван дер Вейдена
 «Поклонение волхвов» — картина Гертгена тот Синт Янса
 «Поклонение волхвов» — триптих Иеронима Босха
 «Поклонение волхвов» — картина Альбрехта Дюрера
 «Поклонение волхвов» — картина Питера Брейгеля Старшего
 «Поклонение волхвов» — картина Доменико Гирландайо
 «Поклонение волхвов» — картина Рубенса, написанная в 1609 году с переработкой между 1628 и 1629 годами, хранится в музее Прадо в Мадриде.
 «Поклонение волхвов» — картина Рубенса (1617—1618; Лионский музей изобразительных искусств).
 «Поклонение волхвов» — картина Рубенса (1624; Королевский музей изящных искусств, Антверпен).
 «Поклонение волхвов» — картина Мурильо
 «Поклонение волхвов» — картина Франсиско де Сурбарана
 «Поклонение волхвов» — картина Веласкеса
 «Поклонение волхвов» — картина Яна Госсарта
 «Поклонение волхвов» — картина Герарда Давида
 «Поклонение волхвов» — картина Боттичелли
 «Поклонение волхвов» — картина Джентиле да Фабриано
 «Поклонение волхвов» — картина Винченцо Фоппы
 «Поклонение волхвов» — картина Бартоло ди Фреди
 «Поклонение волхвов» — картина Джованни Тьеполо
 «Поклонение волхвов» — картина Ханса Бальдунга
 «Поклонение волхвов» — картина Вольфа Губера
 «Поклонение волхвов» — картина Джорджоне
 «Поклонение волхвов» — картина Ян де Брая
 «Поклонение волхвов» — панель из алтарного полиптиха Мастера M. S.

Галерея 

Картины по сюжетам Нового Завета
Поклонение волхвов в изобразительном искусстве